Вю́рцбах или Вюрц-Бах () — река в Германии, течёт по территории района Саарпфальц на юго-востоке земли Саар. Правый приток среднего течения реки Блис.

Общая длина реки 12,6 км, площадь водосборного бассейна 56,1 км². Среднегодовой расход воды равняется 0,339 м³/с; летом средний расход воды — 0,185 м³/с.

Начинается на высоте 318 м над уровнем моря восточнее , на территории административно относящейся к городу Санкт-Ингберт. В среднем течении в  на реке устроена плотина, образующая пруд . Вюрцбах впадает в Блис на высоте 212 м над уровнем моря около юго-восточной окраины , на территории административно относящейся к городу Блискастель. Преобладающим направлением течения является восток.

Притоки 
  (левый);
  (левый);
  (левый);
  (левый);
  (левый);
  (правый);
  (левый);
  (левый);
  (левый);
  (правый);
  (левый).

Примечания 

Притоки Блиса
Реки Саара